Alianci
 Alianci (II wojna światowa)
 Alianci (powieść)